Яхович (, /) — польская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Яхович, Адис (род. 1987) — македонский футболист, нападающий клуба «Гёзтепе».
 Яхович, Мирсад (более известен как Мирсад Тюркджан; род. 1976) — турецкий профессиональный баскетболист сербского происхождения.
 Яхович, Станислав (1796—1857) — польский поэт и писатель, педагог, один из зачинателей польской литературы для детей и юношества, сказочник XIX века.
 Яхович, Эмина (род. 1982) — сербская певица, актриса и модель.